Das Dameneinzel der Australian Championships 1955 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerin war Thelma Long. Im Endspiel setzte sich Beryl Penrose gegen Thelma Long mit 6:4 und 6:3 durch. Für Penrose war es der erste Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1955